Махастик има више значења:

 Махастик (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Махастик (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику